Sarthou puede referirse a:
 Carlos Sarthou Carreres, juez, historiador y fotógrafo documentalista español.
 Helios Sarthou, abogado y político uruguayo.
 Jean-Louis Sarthou, dramaturgo francés.
 Martín Sarthou, periodista uruguayo.
 Maurice-Élie Sarthou, pintor francés.
 Rafael Sarthou, abogado, militar y político español.